Безіменна — річка  в Україні, у Барському  районі  Вінницької області. Ліва притока Лядової  (басейн Дністра).

Опис 
Довжина річки становить 5,6 км.

Розташування 
Бере  початок на південному заході від Журавлівки. Тече переважно на південний захід через Пилипи і впадає у річку Лядову, ліву притоку Дністра.

Джерела 
 Гавриков Ю.С. Реєстр річок Вінницької області. — Вінниця: Басейнове управління водними ресурсами річки Південний Буг, 2010. — 15 с. Таблиця 3.) 

Малі річки України
Річки Вінницької області
Річки Барського району
Статті про річки Вінницької області без зображення в картці
Річки України без назви